Spider (nadwozie)
 Spyder (oprogramowanie)

